Алекса́ндр Ряби́нин: Рябинин, Александр Алексеевич (1916—1997) — советский музыкант и дирижёр, педагог.
 Рябинин, Александр Васильевич (1913—1976) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Рябинин, Александр Михайлович (1772/1773 — 1854/1855) — флигель-адъютант при Вице-президенте Адмиралтейств-коллегии графе И. Г. Чернышеве. Директор Московского Ассигнационного Банка.